Svenska Superligan 2012/2013 kan betyda:

Svenska Superligan för herrar 2012/2013
Svenska Superligan för damer 2012/2013